

Schore est une ancienne commune de Belgique, aujourd'hui intégrée à Middelkerke en Flandre-Occidentale.

Schore est une ancienne commune des Pays-Bas, aujourd'hui intégrée à Kapelle en Zélande.

Homonymie de toponyme